Бартоломій Гроїцький (також Бартош Гроїцький, ; 1519/1534 — 1605) — краківський міщанин, судовий службовець, знавець та перекладач (укладач) польською мовою збірників міського (магдебурзького) права; писав також вірші. Був сином міщанина з Ряшева.

Праці 
 Groicki B. Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego / Bartłomiej Groicki. — Kraków, 1629 (перевид. : Groicki B. Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej. — Warszawa: Wyd. Prawnicze, 1953. — 259 s. (= Biblioteka dawnych polskich pisarzy–prawników. — T. 1).
 Groicki B. Artykuły prawa magdeburskiego które zowią Speculum Saxonum z łacińskiego języka na polski przełożone / Bartłomiej Groicki. — Kraków, 1629 (перевид. : Groicki B. Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów. — Warszawa: Wyd. Prawnicze, 1954. — 259 s. + XI (= Biblioteka dawnych polskich pisarzy–prawników. — T. 2).
 Groicki, Bartłomiej. Obrona sierot i wdów, red. Karol Koranyi, Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy–Prawników. — T. 4, Warszawa 1958. (= Kraków, 2022)
 Groicki B., Postępek wybrany jest z praw cesarskich, który Karolus V cesarz kazał wydać po wszystkich swoich państwach, którym się nauka daje, jako w tych sądach a spra-wach około karania na gardle albo na zdrowiu, sędziowie i każdy urząd ma się zacho-wać i postępować wedle bojaźni Bożej, sprawiedliwie, pobożnie, roztropnie i nieskwa-pliwie, Przemyśl 1760.
 Groicki B., Rejestr do Porządku i do Artykułów prawa magdeburksiego i cesarskiego, Przemyśl 1760.
 Groicki B., Tytuły prawa majdeburskiego do Porządku i do Artykułów, pierwej po polsku wydanych, Przemyśl 1760.
 Groicki B., Ustawa płacej u sądów w prawie majdeburskim, tak przed burmistrzem i rajcami, jako przed wójtem, nowo uczyniona, Przemyśl 1760.

Примітки

Література 
 Кобилецький М. Бартоломій Гроїцький та його дослідження маґдебурзького права // Вісник Львівського університету. — Серія юридична. — Львів, 2007. — Вип. 44. — С. 90—96.
 Koranyi K., Patkaniowski M. Groicki (Grodzicki) Bartłomiej // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Kraków — Warszawa, 1959—1960. — T. VIII. — S. 628—629.

Посилання 
 Гроицкий, Бартош // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

Урядники судові I Речі Посполитої